Футбольная Конференция Англии 1989/90 — 11-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Четвёртый дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Дарлингтон (из Четвёртого дивизиона Футбольной лиги)
 Барроу (из Северной Премьер-лиги)
 Мертир-Тидвил (из Южной Футбольной лиги)
 Фарнборо Таун (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Мейдстон Юнайтед (в Четвёртый дивизион Футбольной лиги)
 Эйлсбери Юнайтед (в Северную Премьер-лигу)
 Уэймут (в Южную Футбольную лигу)
 Ньюпорт Каунти (исключён)

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт

1989
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1989 году
Спорт в Великобритании в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990